Boykin ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Boykin (* 1957), US-amerikanische Jazz-Musikerin
 David Boykin (* ca. 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Ed Boykin († 2015), US-amerikanischer Politiker und Hochschullehrer 
 Frank W. Boykin (1885–1969), US-amerikanischer Politiker und Abgeordneter
 Jamal Boykin (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Keith Boykin (* 1965), US-amerikanischer Autor, Jurist, Journalist und politischer Kommentator
 Ruben Boykin (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 William G. Boykin (* 1971), US-amerikanischer Offizier, Lieutenant General der US Army

Boykin ist der Name verschiedener Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Boykin (Alabama)
 Boykin (Georgia)
 Boykin (South Carolina)

Siehe auch:
 Boykins